Az 1983-as wimbledoni teniszbajnokság férfi versenyét az amerikai John McEnroe nyerte az új-zélandi Chris Lewis előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Jimmy Connors (Negyedik kör)
  John McEnroe (Bajnok)
  Ivan Lendl (Elődöntős)
  Guillermo Vilas (Első kör)
  Mats Wilander (Harmadik kör)
 - 
  Jose-Luis Clerc (Első kör)
  Vitas Gerulaitis (Második kör)

  Steve Denton (Első kör)
 - 
  Johan Kriek (Harmadik kör)
  Kevin Curren (Elődöntős)
  Brian Gottfried (Negyedik kör)
  Bill Scanlon (Negyedik kör)
  Hank Pfister (Második kör)
  Tim Mayotte (Negyeddöntős)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények a tenniscorner.net honlapon

1983 a teniszben